Dżdżownica Jim (ang. Earthworm Jim) – amerykański serial animowany oparty na popularnej serii gier wideo.

Fabuła 
Serial opowiada o dżdżownicy o imieniu Jim, której ciężko jest przeżyć na świecie pełnym dla niej niebezpieczeństw. Jednak pewnego dnia los się do niej uśmiechnął, dostaje kosmiczny kombinezon. Po wejściu w ten strój dżdżownica staje się czymś na postać człowieka z nadprzyrodzoną siłą. Staje się obrońcą kosmosu.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1995
Seriale telewizyjne zakończone w 1996